Pusnik oder Pušnik ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pušnik (* 1972), österreichischer Eishockeyspieler und -trainer
 Katjuša Pušnik (* 1969), slowenische Skirennläuferin
 Rolando Pušnik (* 1961), slowenischer Handballspieler